100 berühmte japanische Berge () ist ein Buch, das 1964 von dem japanischen Bergsteiger und Autor Kyūya Fukada (深田久弥, 1903–1971) verfasst wurde. Es enthält Essays über Fukadas Auswahl von 100 Bergen in Japan, die die Beliebtheit des Bergsteigens in Japan beförderten. Berühmt wurde es insbesondere auch durch das Interesse des Kronprinzen Naruhito.

Auswahlkriterien 
Fukada wählte 100 Berge aus, die 1500 Meter oder höher sind und die er selbst bestiegen hatte. Dabei wählte er nach drei Kriterien: Anmut, Geschichte und Individualität. Nur bei wenigen Ausnahmen, wie dem Tsukuba und dem Kaimondake, senkte er das Höhenlimit. Als Kritik zu den Auswahlkriterien wird oft darauf hingewiesen, dass die Liste die Berge in der Region Chūbu hervorhebt, sowie dass Anmut und Individualität nicht objektiv bewertbar seien.

Auf Hokkaidō wurden insgesamt neun Berge ausgewählt. Als weitere vielversprechende Kandidaten sah Fukada die Berge Upepesanke, Nipesotsu, Ishikari, Petegari, Ashibetsu, Hokkaidō-Komagatake und Tarumae. In der Region Tōhoku waren auch der Akita-Komagatake und Kurikoma Kandidaten, wohingegen der Moriyoshi, Himegami und Funagata aufgrund ihrer geringen Höhe ausgeschlossen wurden. Die Jōshin'etsu-Region war das uneindeutigste Gebiet. Hier waren die Berge Memine, Sennokura, Kurohime, Iinawa, Morimon, Arasawa, Shirasuna und Toriko weitere Kandidaten. Aus der Region der japanischen Alpen wurden 28 Berge ausgewählt – weitere Kandidaten waren unter anderem Yukikura, Oku Dainichi, Harinogi, Renka und Yan. In der Region Hokuriku war zunächst der Berg Ogasa ein Kandidat. Für die Region um seine Heimatstadt entschied sich Fukada für Arashima statt Nogo Hakusan. In der Kansai-Region wurden Fujiwara und Hira aufgrund ihrer geringen Höhe ausgeschlossen. In der Region Chūgoku war der Berg Hino der nächstengere Kandidat. In Shikoku wählte Fukada direkt die Berge Ishizuchi und Ken, ohne weitere Berge als Kandidaten in Erwägung zu ziehen. In Kyūshū waren Yufu-dake, Ichifusa-yama und der Vulkan Sakurajima ebenfalls Kandidaten.

Viele der Berge, die Fukada als engere Kandidaten für sein Buch in Erwägung zog, wurden später als 200 berühmte japanische Berge von Fukadas Fangruppe Fukada Club ausgewählt.

Liste 
Die Berge sind im Folgenden von Norden nach Süden sortiert aufgelistet, jedoch lassen sie sich auch nach Namen oder Höhe sortieren:

Weblinks

Einzelnachweise 

Literarisches Werk
Literatur (Japanisch)
Literatur (20. Jahrhundert)
Sachliteratur
Essay
Bergsteigen